Derrick Norman Lehmer
Test di Lucas-Lehmer
Test di Lucas-Lehmer-Riesel